Цикоте могу да буду:

 Цикоте (Лозница), насеље града Лознице, Република Србија
 Цикоте (Косјерић), насеље у општини Косјерић, Република Србија
 Цикоте (Приједор), насеље у општини Приједор, Република Српска, БиХ
 Цикоте (Пакрац), насеље у општини Пакрац, западна Славонија
 Горње Цикоте, насеље у општини Рудо, Република Српска, БиХ
 Доње Цикоте, насеље у општини Рудо, Република Српска, БиХ
 Цикот, насеље у општини Рековац, Република Србија које се некада звало Цикоте